Le terme Route 151 peut désigner plusieurs routes :

 Route régionale 151 en Finlande
 Autoroute A151 en France
  dans plusieurs pays